Termenul „Steyn” se poate referi la:

Nume de persoane
Mark Steyn (* 1959), jurnalist canadian
Morné Steyn (* 1984), jucător de rugbi sudafrican
François Steyn (* 1987), jucător de rugbi sudafrican

Vezi și
Stein (dezambiguizare)